Spojení písmen L a X může mít různé významy:

LX 
 římská číslice 60

Lx 
 značka fyzikální veličiny lux